Astronomie populaire est le titre de plusieurs ouvrages consacrés à l'astronomie :
 Astronomie populaire de François Arago (1854 à 1867) ;
 Astronomie populaire de Camille Flammarion (1879).

C'est aussi le titre d'une nouvelle :
 Astronomie populaire parue dans Histoires belles et honnestes de Armand Silvestre (1883).